Schlegelmilch oder Schleemilch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schlegelmilch (1777–1831), deutsch-russischer Mineraloge
 Arthur Schlegelmilch (* 1958), deutscher Historiker
 Bodo Schlegelmilch (* 1955), deutscher Marketingwissenschaftler und Hochschullehrer
 Cordia Schlegelmilch (* 1952), deutsche Soziologin, Autorin und Fotografin
 Harald Schlegelmilch (* 1987), lettischer Rennfahrer
 Otto Schlegelmilch (1903-nach 1974), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SED), MdV 
 Rainer W. Schlegelmilch (* 1941), deutscher Fotograf
 Rudolf Schlegelmilch (1931–2018), deutscher Paläontologe

Schlegelmilch steht für:
 Porzellanfabrik Schlegelmilch, eine Porzellanfabrik in Thüringen